osoby o tym nazwisku
 Hércules Brito Ruas
 Hermínio de Brito
 Michelle Larcher de Brito
 Petronilho de Brito

miejsca
 Brito – miejscowość w Kalifornii, w USA
 Brito – gmina w Portugalii